Бели Поток се може односити на:

 Бели Поток (Вождовац), насељено место у општини Вождовац, град Београд
 Бели Поток (Књажевац), насељено место у општини Књажевац
 Бели Поток (Сокобања), насељено место у општини Сокобања
 Бели Поток (Лесковац), насељено место града Лесковца

Види још 
Поток (вишезначна одредница)